Клёны :

Белоруссия 
 Клены — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Клёны — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Клёны — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Клёны — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Клёны — посёлок городского типа в Вольском районе Саратовской области.
 Клёны — населённый пункт (железнодорожная станция) в Вольском районе Саратовской области.

См. также 
 Клён (значения)